Грулёв — фамилия; имеет женскую форму Грулёва.
 Грулёв, Вячеслав Дмитриевич (род. 1999) — российский футболист.
 Грулёв, Михаил Владимирович (1857—1943) — военачальник, генерал-лейтенант (1912), военный писатель и журналист, участник русско-японской войны.